Список знаменосцев, которые представляли Латвию на Олимпийских играх.

Знаменосцы несут национальный флаг своей страны на церемонии открытия Олимпийских игр.

См. также 
 Латвия на Олимпийских играх

Примечания 

Списки:Латвия